De achternaam Nyssens of Nyssen is een patroniem met de betekenis "zoon van Nys", waarbij Nys een verkorting is van Denys, van het Latijnse Dionysius.

Personen met de achternaam Nyssens of Nyssen

Nyssens (chronologisch volgorde) 
 Louis Nyssens (1800-1875), Belgisch burgemeester van Maaseik (1842-1848).
 Albert Nyssens (1855-1901), Belgisch politicus en jurist.
 Julien F. Nyssens (1859-1910) Belgisch ingenieur en zakenman, afgevaardigd bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen.
 Ernest Nyssens (1868-1956), Belgisch arts en theosoof.
 Paul Nyssens (1870-1954) Belgisch ingenieur en schrijver.
 Albert Nyssens (1877-1963), Belgisch Luitenant Generaal.
 Berthe Nyssens, geboren Deseck (1891-1981), Belgisch muzikante en musicoloog.
 Albert Nyssens (1898-1978), Belgisch advocaat, stafhouder van de Balie van Brussel.
 Julia Nyssens, geboren Dussart (1931-2004), Belgisch strijdster tegen sektarische groeperingen en oprichtster van de ADIF.
 Clotilde Nyssens (1953), Belgische volksvertegenwoordigster en senator.
 Marthe Nyssens (1965), Belgisch professor in de economie aan de Université catholique de Louvain.

Nyssen 
 Hubert Nyssen (1925-2011), Franse schrijver en uitgever.
Françoise Nyssen (1951),  Belgische-Franse scheikundige, stedenbouwkundige en uitgever, dochter van Hubert Nyssen
 Jan Nyssen (1957), Belgische professor in de geografie.
Jean-Jacques Nyssen (1964), Belgische auteur en muzikant.

Plaatsen 
 Nyssens Lake, een meer in Shakopee, Minnesota (USA) op 51 km ten zuidwesten van Saint Paul.
 Nyssens-Hartdok, een dok in de haven van Brugge op naam van Julien F. Nyssens-Hart (1859-1910); ook gekend als Klein handelsdok.

Nederlandse of Vlaamse achternaam